Hans Berndt ist der Name folgender Personen:

* Hans Berndt (Münzmeister) (vor 1566–1589), deutscher Münzmeister
 Hans Berndt (Fußballspieler) (1913–1988), deutscher Fußballspieler
 Hans Berndt (Mediziner) (1927–2021), deutscher Gastroenterologe und Hochschullehrer
 Hans-Christoph Berndt (* 1956), deutscher Mediziner und Politiker (AfD)
 Hans-Joachim Berndt (* 1949), deutscher Segler